Rozgonyi György
Rozgonyi György († 1457/58) országbíró
Rozgonyi György (1861–1914) esperes
Rozgonyi György (1890–1967) vívó
Rozgonyi György (1943–) jégkorongozó
hasonló nevűek
Rozgonyi Györgyné szül. Rózsa Vera (1906–1993) vívó
Rozgonyi Györgyné (?) műugró